Клиц може бити:

 Клиц (Мекленбург-Западна Померанија), град у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Клиц (Саксонија-Анхалт), општина у округу Штендал, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.